A végzet kardja a Stratégia (együttes) 2002-es lemeze
 A végzet kardja Andrzej Sapkowski lengyel író fantasy novelláskötete, a Vaják könyvsorozat tagja